Гуртуев — фамилия; имеет женскую форму Гуртуева.
 Гуртуев, Берт Измайлович (1910—2001) — балкарский поэт, прозаик.
 Гуртуев, Владимир Солтанович (род. 1971) — российский и казахстанский футболист.
 Гуртуев, Улан Майсуразович (род. 1979) — российский дзюдоист.